Cicé ist der Familienname folgender Personen:

 Adélaïde-Marie Champion de Cicé (1749–1818), französische Ordensfrau und Gründerin der Gesellschaft vom Herzen Mariä
 Louis Champion de Cicé (1648–1727), französischer Missionar und Geistlicher